Museu de la Pell d'Igualada, creat l'any 1954 a Igualada, Anoia.
 Museu de l'Art de la Pell de Vic, creat l'any 1996 a Vic, Osona.